XIII чемпионат Украины по волейболу среди мужчин (Суперлига) проходил с 4 октября 2003 по 28 апреля 2004 года с участием 8 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги проходили в два этапа. На первом 8 команд сыграли с разъездами в четыре круга (спаренные поединки). 4 лучших клуба по итогам первого этапа вышли в плей-офф, начиная с 1/2 финала, и разыграли медали.

1 этап 

* Одесситы не явились в Харьков из-за эпидемии гриппа, сразившей восьмерых основных игроков команды. Руководство одесского клуба направило соответствующее письмо в Федерацию волейбола Украины, где было принято решение засчитать «Фемиде» технические поражения без начисления очков, но без применения штрафных санкций за неявку.

{| table width=100% 
| width=50% valign="top" |

{| border=0 cellspacing=0 cellPadovading=0 style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;" 
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |6-й тур
|- align=center
!width=30|
!width=200|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|06.12||align=left rowspan=2|Локомотив Х — Фемида|| 3:1 ||  ||  ||  ||  ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|07.12|| 3:0 || 25:17 || 25:15 || 25:15 ||  ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|06.12||align=left rowspan=2|Юракадемия — Днепр-Динамо|| 3:0 ||  ||  ||  ||  ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|07.12|| ''3:2 ||  ||  ||  ||  ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|06.12||align=left rowspan=2|Азот — Маркохим|| 2:3 ||  ||  ||  ||  ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|07.12|| 3:0 ||  ||  ||  ||  ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|06.12||align=left rowspan=2|Зарево — Крымсода|| 1:3 ||  ||  ||  ||  ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|07.12|| 3:0 ||  ||  ||  ||  ||
|}

| width=50% valign="top" |

|}

 Плей-офф 

 За 1—4 места 

 За 5—6 места 

 Призёры 
 «Локомотив» (Харьков) «Юракадемия» (Харьков) «Маркохим» (Мариуполь)'''

Переходные игры за право играть в Суперлиге

Высшая лига

Первая лига

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

2003 год в волейболе
2004 год в волейболе